Списък с бестселърите в САЩ, според „Publishers Weekly“. Включва най-популярните романи от 1900 до 1909 година.

Американска литература